Gminy w USA:
 Pine Creek (ang. Pine Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Pine Creek (ang. Pine Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ozark
 Pine Creek (ang. Pine Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton
 Pine Creek (ang. Pine Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
Australia
 Pine Creek – miejscowość w stanie Terytorium Północne